Nihilanth es el líder de los alienígenas provenientes de Xen. Actúa como principal antagonista y jefe final de Half-Life. Es mencionado por los Vortigaunts en Half-Life 2.

Historia 
Nihilanth es un ser masivo y flotante, asemejándose a un feto humano. Comparte similitudes con otros seres inteligentes provenientes de Xen, como los Vortigaunts, y lleva grilletes similares usados por estos. Su cuerpo cuenta con lo que parecen ser restos de procedimientos quirúrgicos.
Parte de la historia de su especie y de él mismo fueron reveladas por conversaciones con desarrolladores. De acuerdo con Doug Lombardi y comentarios de Marc Laidlaw, el "mundo" natal de Nihilanth fue invadido por los Combine mucho antes de los eventos de Half Life, lo que lo llevó a la migración de su especie hacia Xen, tomando control de este, aunque Nihilanth fue el último de su especie que pudo escapar.

Su punto débil es su cerebro, que se revela al recibir suficiente daño, pero en primer lugar hay que destruir 3 cristales con los cuales Nihilanth se recupera. No sólo con destruir éstas él muestra su cerebro, también se debe eliminar algunas de las esferas anaranjadas de energía que lo rodean, con las cuales este se regenera después de haber destruido los cristales.

Frases Célebres de Nihilanth. 
Nihilanth se puede comunicar con Gordon Freeman mediante mensajes telepáticos mientras Freeman está en Xen. Su desarrollado cerebro le confiere poderes mentales, como levitación y manipulación de energía, con la cual puede atacar a Gordon disparando letales rayos de energía psíquica. Además, puede lanzar y dirigir portales hacia Gordon que, dado el caso de ser alcanzado, lo transportan hacia una mini-zona en Xen; por lo general dejándolo en una situación peligrosa. Varias frases están sin usar en el juego.

 "¡Viene otro!": Hace alusión a que ha llegado Gordon, y a lo largo de Xen se puede ver que hay cadáveres de científicos con trajes de protección, lo que da a suponer que Nihilanth les anuncia a todos los que hay en Xen, entre ellos Gordon, que "viene otro humano".

 "No podéis ganar ¡No podéis ganar!": Originalmente Nihilanth diría esto cuando Gordon entra por primera vez en la Guarida del Gonarch.

 "¿Qué habéis hecho? ¿¡Qué habéis hecho!?": Dicho cuando Gordon vence al Gonarch al entrar al próximo capítulo.

 "Eres humano, Él no lo es... ¡Te está esperando!": Esta frase hace referencia a G-Man, quien, luego de la derrota de Nihilanth el le ofrece a Gordon trabajar para él.

 "Os engañará, Él os engañará": Esta frese también hace alusión al G-Man.

 "El último ¡Yo soy el último!": Puede significar tanto que Nihilanth es el último de su especie.

 "Los últimos ¡Sois los últimos!": Un significado posible de esta frase, es que Freeman y Gman son los últimos que lo verán con vida.

 "No estáis solos, no estáis solos": Dicho por Nihilanth dos veces antes de entrar a batalla contra él.

 "Ahora morid, ahora morid"

 "¡Esclavo, soy su esclavo!": Originalmente se refería a una entidad desconocida con mucho más poder. Half-Life 2 revela que los Combine son aquella fuerza que esclavizaron hasta las especies de Nihilanth.

 "¡¡¡Freemaaaaaaaaan!!!" Dicho cuando Gordon se encuentra en la misma cámara de Nihilanth, comenzando la batalla.

Personajes de Half-Life
Extraterrestres de ficción

en:Creatures in the Half-Life series#Nihilanth
fr:Nihilanth
ru:Нихилант